ТЭЭ — многозначная аббревиатура:
 ТЭЭ — тяговый электродвигатель электропоезда
 ТЭЭ — техническая эксплуатация электроустановок
 ТЭЭ — топливно энергетический эквивалент
 ТЭЭ — тромбэндартерэктомия
 ТЭЭ — термоэлектронная эмиссия
 ТЭЭ — трансэзофагиальная эхокардиография

См. также 
 TEE — аббревиатура латиницей